Ла́заревский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

В России 
 Лазаревский переулок — улица в Великом Новгороде.
 Лазаревский переулок — улица в Кронштадте.
 Лазаревский переулок — улица в Москве.

На Украине 
 Лазаревский переулок — улица в Харькове.

См. также